Waterloo — другий альбом шведської групи ABBA, випущений в 1974 році.

Список композиції

Сторона A 
«Waterloo» (Андерссон, Стіґ, Ульвеус) — 2:44
 «Sitting In The Palmtree» (Андерссон, Ульвеус) — 3:37
 «King Kong Song» (Андерссон, Ульвеус) — 3:11
 «Hasta Mañana» (Андерссон, , Ульвеус) — 3:09
 «My Mama Said» (Андерссон, Ульвеус) — 3:13
 «Dance (While The Music Still Goes On)» (Андерссон, Ульвеус) — 3:12

Сторона B 
 «Honey, Honey» (Андерссон, Ульвеус) — 2:55
 «Watch Out» (Андерссон, Ульвеус) — 3.49
 «What About Livingstone?» (Андерссон, Ульвеус) — 2.55
 «Gonna Sing You My Lovesong» (Андерссон, Ульвеус) — 3:41
 «Suzy-Hang-Around» (Андерссон, Ульвеус) — 3:10

Див. також 
 Дискографія ABBA

A
Англомовні музичні альбоми
Березень 1974